

События 
 440 — Консулы Прокул Геганий Мацерин и Тит Менений Ланат (по Т. Ливию: Луций М. Л.). Эдил Луций Минуций.
 440 — Капуя захвачена сабеллами.
 440 — Подавление восстания сикелов на Сицилии.
 440/39 — Афинский архонт-эпоним Морихид.
 440 — Мятеж на Самосе против Афин.
 440 — Договор Афин и Леонтин.
 Ок. 440 — Строительство Одеона в Афинах.

 441 — Консулы Гай Фурий Пакул Фуз и Маний Папирий Красс (по Т. Ливию: Марк П. К.). Плебейский трибун Петелий.
 441/0 — Афинский архонт-эпоним Тимокл.
 442/1 — «Антигона» Софокла.
 441 Еврипид впервые побеждает на театральных состязаниях.
 442 — Консулы Марк Фабий Вибулан и Постум Эбуций Гельва Корницин. Триумвиры для поселения в Ардее Агриппа Менений, Тит Клуилий Сикул, Марк Эбуций Гельва (остались в Ардее).
 442 — Римляне покорили рутулов, их город Ардея превращён в латинскую колонию.
 442/1 — Афинский архонт-эпоним Диофил.
 442 Произошло последнее извержение вулкана Попа.

 443 — Консулы Марк Геганий Мацерин (2-й раз) и Тит Квинкций Капитолин Барбат (5-й раз). Цензоры Луций Папирий и Луций Семпроний.
 — Учреждение в Риме должности цензоров.
 — Из полномочий консула были изъяты функции производства ценза и контроля за составом общины.
 — Триумф Марка Гегания за победу над вольсками.
 — Афиняне выводят колонию Фурии на южное побережье Италии.
 — Перикл предлагает созвать общеэллинский конгресс для принятия совместных мер по восстановлению разрушенных персами храмов и обеспечению безопасного морского плавания. Предложение отклонено Спартой.
 — Остракизм Фукидида, сына Мелесия, главы афинских олигархов.
 — Конец 1-го года 84-й Олимпиады (весна). Основание общегреческой колонии в Фуриях.
 — В Фуриях поселился Геродот.
 443/442 — Афинский архонт-эпоним Лисаний.

 444 — Военные трибуны с консульской властью Авл Семпроний Атратин, Тит Атилий Луск и Тит Клелий Сикул. Через 3 месяца сложили полномочия. Затем интеррекс Тит Квинкций Барбат. Консулы-суффекты Луций Папирий Мугилан и Луций Семпроний Атратин.
 — В Риме введены должности военных трибунов с консульской властью (tribuni militum consulari potestate), избираемых в центуриях.
 — Демократический переворот в Акраганте под руководством философа Эмпедокла.
 444/443 — афинский архонт-эпоним Пракситель.
 444/443-429 — Перикл (сын Ксантиппа; мать Перикла была родственницей Клисфена) (490—429) ежегодно избирался стратегом Афин. Союз с сицилийскими городами.

 445 — Консулы Марк Генуций Авгурин и Гай Курций Филон. Плебейский трибун Гай Канулей.
 — В Риме отменено запрещение браков между патрициями и плебеями (закон трибуна Канулея). Дети следовали состоянию отца.
 — Мир между Афинами и Спартой на 30 лет. За афинянами остаются Эгина и Навпакт. Спарта признаёт Афинский союз.
 — Перикл развёлся с первой женой и женился на Аспазии (около 470—410).
 — Восстановление стен вокруг Иерусалима Неемией.
 445/444 — Афинский архонт-эпоним Лисимахид.

 446 — Консулы Тит Квинкций Капитолин Барбат (4-й раз) и Агриппа Фурий Фуз. Легаты Сп. Постумий Альб и Сервий Сульпиций (по Т. Ливию: Публий С.).
 446/5 — Афинский архонт-эпоним Каллимах.
 446 — Закон об ограничении права гражданства в Афинах.
 446 — Плистоанакт привёл армию пелопоннесцев к Элевсину. Перикл подкупил эфора Клеандрида и уговорил его увести войско из Аттики. Спартанцы разгневались и приговорили царя к штрафу, который он не мог уплатить и поселился на горе Ликей на границе Лаконики и Аркадии. Клеандрид бежал из Спарты и был приговорён к смерти.
 446 — Мегары вновь входят в Пелопоннесский союз, сблизившись с Коринфом.
 446 — Победа афинян в районе Мегариды. Подавление восстания на Эвбее.
 446 — Пиндар. Пиф.8 (Алкмеон) — Аристомену Эгинскому, Нем. 11 (?) — Аристагору Тенедосскому (сколий).
 446 — Впервые появились достоверные сведения о Комете Галлея.
 446/445 — Подписан «30-летний мир» между Афинами и Спартой.

 447 — Консулы Марк Геганий Мацерин и Гай Юлий Юлл.
 447 — У консулов отнято заведование общинной казной. Учреждение квесторов.
 447/6 — Афинский архонт-эпоним Тимархид.
 447 — Аристократическая партия завладела Херонеей и Орхоменом. Афиняне во главе с Толмидом вступили в Беотию и захватили Херонею, но на обратном пути разбиты около Коронеи. Афины теряют гегемонию над Беотией, в её городах восстановлена олигархия. Восстановление Беотийской лиги.
 447 — Приезд в Афины Геродота.
 447—437 — Строительство Парфенона в Афинах Иктином, Калликратом и Фидием.

 448 — Консулы: Тит Герминий Коритинезан и Тит Вергиний Целиомонтан; народные трибуны: Авл Атерний, Луций Требоний Аспер и Спурий Тарпей Монтан Капитолин.
 448/7 — Афинский архонт-эпоним Филиск.
 Ок.448-446 — В Египте против Артаксеркса восстаёт знатный перс Багабухша. Восстание подавлено. Багабухша погиб. Его сын Зопир бежит в Грецию.

 449 — В майские иды децемвиры отказываются сложить свои полномочия.
 449, август — Афинский архонт-эпоним Педий.
 449 (451) — Волнения в Риме. Процесс Вергинии. Децемвиры слагают полномочия. Выборы плебейских трибунов и консулов.
 449 — Консулы Луций Валерий Потит и Марк Гораций Барбат. Плебейские трибуны Луций Вергиний, Луций Ицилий, Публий Нумиторий, Гай Сициний, Марк Дуиллий, Марк Титиний, Марк Помпоний, Гай Апроний, Аппий Виллий, Гай Оппий.
 449 — Арест Клавдия Красса. Введение в Риме трибутных комиций и плебисцитов. Закон Валерия и Горация (448) о подтверждении неприкосновенности народных трибунов, допущении трибунских комиций к законодательной власти. На всеобщее обозрение выставлены 12 таблиц. Процесс над Апп. Клавдием, затем Сп. Оппием. Они покончили с собой, не дожидаясь суда. Осуждён и изгнан М. Клавдий. Остальные децемвиры отправились в изгнание.
 449 — Победа Л. Валерия над эквами и вольсками, М. Горация над сабинянами. Сенаторы отказали консулам в триумфе, триумф присуждён народным собранием.
 449 — Около города Саламин на Кипре афинский флот разбил флот финикиян, киликийцев и киприотов, а затем десант разбил персидское войско на суше. Заключение Каллиева мира — окончание греко-персидских войн (начались в 500 до н. э.). Персы признают независимость греческих городов Малой Азии. Перикл предлагает созвать общегреческий конгресс. Спарта отказывается принять в нём участие. Возобновление военных действий, которые идут с переменным успехом.
 449 — Смерть Кимона (504—449) (ок. 510 — ок. 450).
 449 — Окончание греко-персидских войн (начались в 500 году до н. э.).

Родились 
 446 год до н. э.
 Аристофан — Древнегреческий комедиограф, «отец комедии».
 Марк Фурий Камилл — древнеримский полководец и политический деятель.

Скончались 
 443 год до н. э.
 Пиндар — древнегреческий поэт.

Примечания